GYF steht für:
 Französisch-Guayana (FIFA-Ländercode)

gyf steht für:
 Gungabula (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung